Bert Hiemstra (1973-), coureur cycliste néerlandais ;
 Klaske Hiemstra (1954-), écrivaine néerlandaise.